Aljezur — município do distrito de Faro, Portugal
 Aljezur (vila) — vila do município de Aljezur
 Aljezur (freguesia) — freguesia do município com o mesmo nome
 Ribeira de Aljezur — no município de Aljezur

Desambiguações de topônimos